Die Parlamentswahl in Israel 1969 fand am 28. Oktober 1969 statt. Gewählt wurden die 120 Abgeordneten der sechsten Knesset.

Ergebnis

Quellen 

 Seventh Knesset (Wahlergebnis auf der Website der Knesset; englisch)

Israel
1969